Возвраще́ние — многозначный термин, входит в состав сложных терминов.

 Возвращение (в основном своём значении) — появление предмета или человека в том же месте, где он находился до того.
 «Возвращение» — издательство.
 «Возвращение» — российская общественная организация, фонд поддержки исторических традиций.

Топоним 
 Возвращение — упразднённый посёлок, Поронайский городской округ, Сахалинская область
 Возвращение — станция, Сахалинская железная дорога
 Возвращение — военный аэродром на Сахалине.

Литература 
 «Возвращение» — роман Э. М. Ремарка.
 «Возвращение» — роман Н. И. Ильиной.
 «Возвращение» — повесть В. И. Весова о художнике И. И. Машкове.
 «Возвращение» — первоначальное название романа  «Полдень, XXIIвек».
 «Возвращение» — рассказ Андрея Платонова.

Фильмы

Музыка 
 «Возвращение» — российская рок-группа.
 «Возвращение» — советский мультфильм 1980 года.
 «Возвращение» — песня Раймонда Паулса на стихи Ильи Резника из репертуара Аллы Пугачёвой.

См. также 

 Близкие по смыслу термины:
  (значения)
  (значения)
 Репатриация
 Реституция